Kazuya Maeda ist der Name folgender Personen:

* Kazuya Maeda (Fußballspieler, 1982) (* 1982), japanischer Fußballspieler
 Kazuya Maeda (Fußballspieler, 1984) (* 1984), japanischer Fußballspieler